Benedek Zoltán (1927–2002) erdélyi magyar geográfus, földrajzi szakíró, tanár
 Benedek Zoltán (1928–2017) gépészmérnök, egyetemi tanár
 Benedek Zoltán (1964–2015) erdélyi magyar származású osztrák hegymászó